Elementair deeltje, deeltje dat niet in andere deeltjes gesplitst kan worden
 Elementaire deeltjes, roman van Michel Houellebecq uit 1998
 Elementaire deeltjes, toneelstuk uit 2005 van Sophie Kassies naar bovengenoemde roman
 Elementaire deeltjes, Duitse film uit 2006 gebaseerd op bovenvermelde roman